Kraml ist der Familienname folgender Personen: 

 Elisabeth Kraml (* 1960), österreichische Skirennläuferin
 Hans Kraml (* 1950), österreichischer Theologe 
 Johann Kraml (* 1951), österreichischer Politiker 
 Karin Kraml (* 1961), österreichische Journalistin und Politikerin (LIF), MdEP
 Martina Kraml (* 1956), österreichische Theologin und Hochschullehrerin
 Peter Kraml (1947–2017), österreichischer Maler, Kultur-Publizist und -journalist, Ausstellungsmacher
 Thomas Kraml (* 1981), österreichischer Unternehmer, Tänzer und Choreograph

Kraml ist der Name folgender Orte 
 Kraml (Gemeinde Julbach), Katastralgemeinde von Julbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Graml